Osoby o tym nazwisku:
 Clément Parisse – francuski biegacz narciarski
 Sergio Parisse – włoski rugbysta